Schauspielhaus Frankfurt steht für:

 Schauspiel Frankfurt, eine Sparte der Städtischen Bühnen Frankfurt am Main
 Schauspielhaus (Frankfurt am Main), Theaterbau in Frankfurt am Main